Півненко Богдана Іванівна (27 січня 1977) — українська скрипалька, заслужена артистка України, яку називають «українською Паганіні в спідниці».
 Півненко Олександр Сергійович — полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Півненко Сергій Сергійович (19 жовтня 1984 Ворошиловград, УРСР) — український футболіст, нападник.